Aeroporto di Milano-Linate (LIN) (Enrico Forlanini), collocato a Peschiera Borromeo a 7 km da Milano
 Aeroporto di Milano-Malpensa (MXP), collocato a Gallarate a 48 km da Milano
 Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (BGY),collocato a Orio al Serio, a 5 km da Bergamo e 50 km da Milano
 Aeroporto di Milano-Bresso (LIMB), dedicato all'aviazione generale, collocato a Bresso a 11 km da Milano